Capegaster é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Achrysonini,  com distribuição restrita à África do Sul.

Espécie
 Capegaster striatus Adlbauer, 2006

Capegaster
Gêneros monotípicos de cerambicídeos